Mādhogarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mādhogarh (ort i Indien, Uttar Pradesh), Jālaun, 
 Mādhogarh (ort i Indien, Madhya Pradesh), Satna, 

Robotskapade Indienförgreningar